Copales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Copales, Huanímaro, ort, 
 Copales, Valle de Santiago, ort, 
 Copales, Jalisco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar